Le Stade de M'tsamboro est un stade de football mahorais situé à Marbouse, quartier de la commune du Mtsamboro, dans le nord de l'île.

Le stade, inauguré en 1985, sert d'enceinte à domicile pour l'équipe de football de l'Association sportive et culturelle Abeilles de M'tsamboro, ainsi que pour l'équipe de rugby à XV du Mtsamboro Rugby Club.

Histoire

Installations

Événements

Notes et références 

Équipement sportif achevé en 1985
Stade multifonction en France
Stade de football à Mayotte
Stade de rugby à XV à Mayotte
Stade portant le nom d'une ville